

Biologia 
 Phlox – piante erbacee annuali o perenni della famiglia Polemoniaceae

Geografia 
 Phlox – località statunitense dell'Indiana
 Phlox – località statunitense del Wisconsin

Guerra 
 USS Phlox – nave della Union Navy

Televisione 
 Phlox – personaggio immaginario dell'universo di Star Trek, che appare nella serie televisiva Star Trek: Enterprise
 USS Phlox - astronave immaginaria dell'universo di Star Trek di Classe Galaxy, che appare nel videogioco Star Trek Online